Jméno Karel Ludvík Rakouský v historii mělo několik nositelů:

 Karel Ludvík Rakousko-Uherský (1833–1896)
 Karel Ludvík Rakousko-Těšínský (1771–1847)
 Karel Ludvík Habsbursko-Lotrinský (1918–2007)